Дырдин:
 Дырдин (село)
 Дырдин, Максим Евгеньевич (род. 1982) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Дырдин, Олег Васильевич (род. 1938) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, первый заместитель Главы Каскеленской районной администрации г. Алматы.